Aschmoneit ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Aschmoneit-Lücke (* 1944), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Christoph Aschmoneit (1901–1984), deutscher Ingenieur und U-Bootbauer
 Dirk Aschmoneit (* 1962), deutscher Triathlet